Caféhaus, (Kaffeehaus) steht für Etablissements wie
 Caféhaus (Altötting)
Café Einstein Unter den Linden
Flugzeugcafé Preußisch Oldendorf
Kaffeehaus & Konditorei Heldt, Eckernförde (Schleswig-Holstein) 
Kaffeehaus Kiel
Művész Kávéház, Budapest

Eigene Art
Wiener Kaffeehaus 

Siehe auch:
Das Kaffeehaus
Café
Das literarische Kaffeehaus
Caffè degli Specchi
Kaffeehausliteratur